De Europees kampioenschap voetbal onder 21 - 2013 kwalificatie begon op 25 maart 2011.

Israël organiseert het eindtoernooi in juni 2013 en plaatste zich hierdoor automatisch. 52 bij de UEFA aangesloten landen namen deel aan de kwalificatie, inclusief de titelhouder van 2011.

Spelers die na 1 januari 1990 zijn geboren zijn speelgerechtigd voor dit toernooi.

Kwalificatie 
De 52 landen werden verdeeld in 10 groepen: 2 van 6 ploegen en 8 groepen van 5 ploegen. De groepswedstrijden werden gespeeld van 25 maart 2011 tot en met oktober 2012. De loting voor de kwalificaties vond plaats op 2 februari 2011 in Nyon (Zwitserland).

Groepen

Groep 1

Groep 2

Europees kampioenschap voetbal onder 21
Voetbal in 2013